Gøril Snorroeggen (Trondheim, 15 februari 1985) is een voormalige Noorse handbalster. Ze speelde o.a. acht jaar bij Byåsen IL in de Noorse Eliteserien. Bovendien maakte ze van 2004 tot 2012 deel uit van de selectie van het nationale team. Ze was een rechtshandige linkeropbouwster.

Snorroeggen voetbalde ook op hoog niveau en maakte deel uit van jong Noorwegen, maar heeft ervoor gekozen om zich als senior op handbal toe te leggen.

Snorroeggens zus Marte was eveneens handbalster bij Byåsen IL en speelster van het nationale team.

Noors team 
Snorroeggen debuteerde op negentienjarige leeftijd in het nationale team. Ze speelde 102 wedstrijden in het rode tricot en scoorde daarin 224 keer. Met Noorwegen werd ze in 2004 en 2006 Europees kampioen en olympisch kampioen in 2008. In 2007 won ze zilver op het wereldkampioenschap. Ze vervulde in het team de rol van vice-aanvoerster naast captain Gro Hammerseng.

Interlands

Externe links 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen